

Codici 
 NBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto newark Battery Pk City, New York, Stati Uniti

Sigle 
 NBP – Narodowy Bank Polski, principale banca polacca
 NBP – Partito Nazional-Bolscevico Russo
 NBP – Norme di buona preparazione, insieme di linee guida adottate nella preparazione dei farmaci
NBP – Network Bootstrap Program